Селце — название населённых пунктов в Болгарии:

 Селце — село в Добричской области.
 Селце — село в Старозагорской области.

См. также